Taxman (The Beatles), een nummer van The Beatles
Taxman Award, een Belgische prijs voor een persoon die heeft bijgedragen aan de fiscaliteit